«Как я стал ру́сским» — российско-китайский  комедийный фильм  2019 года режиссёра Акаки Сахелашвили и Ся Хао. Является киноадаптацией телесериала «Как я стал русским» 2015 года. Премьера фильма в России состоялась 7 февраля 2019 года.

Сюжет 
Понравиться отцу своей невесты — задача не из лёгких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждёт. Ведь её отец Анатолий (Виталий Хаев) совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасён свой план по избавлению…

Однако отцу невесты и жениху придётся научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

В ролях 
 Дун Чан — китаец Пен
 Виталий Хаев — Анатолий Анатольевич Платонов
 Елизавета Кононова — Ирина Платонова
 Сергей Чирков — Роман Андреевич Быстров
 Грант Тохатян — Рубен
 Наталья Суркова — Петровна
 Вадим Смирнов — Николай
 Дмитрий Смирнов — Игнат
 Сергей Сосновский — Фёдор
 Сергей Беляев — Семёныч
 Андрей Морозов — мужчина на АЗС
 Игорь Гаспарян — таксист
 Наталья Бородина — пограничница
 Нодар Джанелидзе — тракторист
 Александр Семёнов — хореограф

Примечания 

Фильмы России 2019 года
Кинокомедии 2019 года
Кинокомедии России
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы на русском языке